Amerikanske indenrigsministre eller United States Secretary of the Interior leder United States Department of the Interior.

Det amerikanske indenrigsministeriums opgaver afviger i betydelig grad fra andre landes indenrigsministerier. Ministeriet omfatter agenturer såsom Bureau of Land Management, United States Geological Survey og National Park Service. Ministeren sidder i og udpeger de private borgere til bestyrelsen for National Park Foundation. Ministeren er medlem af præsidentens kabinet. 

På grund af at indenrigsministeriet og mange af dets agenturers politikker og aktiviteter har stor indflydelse på de vestlige af De forenede Stater, kommer ministeren typisk fra en af de vestlige stater. Kun en minister har ikke haft tilknytning til en stat vest for Mississippifloden. Indenrigministeren er nummer 8 i præsidentens "arvefølge".

Indenrigsministre

Referencer

Eksterne kilder 
 Liste over tidligere indenrigsministre 
 ''The Department of Everything Else: Highlights of Interior History  (1989)

Indenrigsministre
Indenrigsministre

de:US-Innenministerium
nds:Bunnsministerium för'd Innere